Соликамская улица — название нескольких улиц.

 Соликамская улица — улица в Ангарске.
 Соликамская улица — улица в Астрахани.
 Соликамская улица — улица в Волгограде.
 Соликамская улица — улица в Иваново.
 Соликамская улица — улица в Екатеринбурге.
 Соликамская улица — улица в Казани.
 Соликамская улица — улица в Новокузнецке.
 Соликамская улица — улица в Перми.